Кузик Валентина Володимирівна (* 1944) — український музикознавець.
 Кузик Володимир Дмитрович (1972—2014) — український журналіст.
 Кузик Григорій Йосипович (1923—2014) — український радянський діяч, голова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради УРСР 8-11-го скликань.
 Кузик Денис Вікторович (* 2002) — український футболіст, захисник клубу «Динамо» (Київ).
 Кузик Констянтин (1909—1989) — педагог, письменник, літературо — і мистецтвознавець, фольклорист, публіцист, перекладач, редактор.
 Кузик Леонід Іванович (1907—1978) — 1-й секретар Омського обласного комітету ВКП(б), голова Омського і Сахалінського облвиконкомів. Депутат Верховної ради СРСР 2—4-го скликань. Депутат Верховної ради РРФСР 5-го скликання.
 Кузик Мімі (* 1952) — канадська актриса.
 Кузик Орест Тарасович (* 1995) — український професіональний футболіст.
 Кузик Петро Миколайович (1979) — український політик, військовик та підприємець. Голова Деснянського району Києва (2014). Учасник російсько-української війни.
 Кузик Роман Євгенович (* 1989) — український професіональний футболіст.
 Кузик Сергій (* 1963) — український режисер.
 Кузик Степан (1888—1947) — видатний діяч кооперативного руху в Галичині, політичний діяч, посол до польського сейму в Варшаві від УНДО. Член Центрального Комітету УНДО.
 Кузик Степан Петрович (1946) — український вчений, економіко-географ, краєзнавець, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка.
 Кузик Уляна Анатоліївна (* 1986) — волонтерка та громадська діячка.
 Кузик Ярослав Олексійович (* 1948) — український поет, фольклорист, етнограф, українознавець, перекладач, критик, редактор, видавець.

Прізвища на -ик